GII steht als Abkürzung für:
 Gender Inequality Index, Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit
 Global Innovation Index, weltweite Rangliste der Innovationsfähigkeit
 Flugplatz Siguiri, Flugplatz von Siguiri, Region Kankan, Guinea, nach IATA-Code

G.II steht als Abkürzung für:
 Albatros G.II, deutscher Langstreckenbomber der Albatros-Werke im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 G2 (Begriffsklärung)

Abkürzung